Buscher, Büscher, Buescher:
 Brian Buscher (1981-), joueur américain de baseball ;
 Gérard Buscher (1960-), footballeur français ;
 Mickaël Buscher (1987-), footballeur français ;
 Thomas Buscher (1860-1937), sculpteur allemand.
, facteur américain d'instruments à vent.

Büscher 
 Erin Perperoglou, née Buescher (* 1979, Santa Rosa), une joueuse américaine